Алан Кокс (, род. 22 июля 1968, Суонси) — британский программист, один из ведущих разработчиков ядра Linux. Проживает в г. Суонси в Уэльсе. За свою работу удостоен награды Free Software Award за 2003 год.

В университете Суонси осуществил одну из самых ранних инсталляций Linux в крупной сети, что помогло выявить значительное число ошибок в сетевой подсистеме ОС. Поддерживал ветку 2.2 и свою собственную версию ветки 2.4, отличавшуюся высокой стабильностью. Также участвует в проектах GNOME и X.Org. Участвовал в проекте ELKS (:en:Embeddable Linux Kernel Subset — урезанное ядро Linux для встроенных систем). В студенческие годы был одним из разработчиков онлайновой игры :en:AberMUD

Противник патентов на программное обеспечение, американских законов о защите авторских прав Digital Millennium Copyright Act и Consumer Broadband and Digital Television Promotion Act. После ареста Дмитрия Склярова по обвинению в нарушении Digital Millennium Copyright Act призвал разработчиков бойкотировать любые мероприятия, проводимые на территории США.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Алана Кокса на сайте LinkedIn.
 «Alan Cox: and the Art of Making Beta Code Work», Глава 5 электронной книги «Open Source Pioneers».
 Интервью Алана Кокса на сайте Linux Weekly News.
 Интервью Алана Кокса на сайте redhat.com.
 Interview with Интервью Алана Кокса на сайте kernel trap.
 «Cathedrals, Bazaars and the Town Council»
 Запись речи Алана Кокса 13 мая 2006 года в Лимерике, Ирландия.
 Видеоинтервью Алана Кокса на выставке Индустрии и торговли в Ганновере, Германия, в мае 2008 года.

Программисты Великобритании
Участники проектов Викимедиа